Аусле́ндер (, , ,  «иностранцы») — фамилия.
 Ауслендер, Роза (1901—1988) — еврейская немецкая поэтесса.
 Ауслендер, Сергей Абрамович (1886—1937) — русский советский писатель, драматург, литературный критик.
 Ауслендер (Нельдихен-Ауслендер), Сергей Евгеньевич (1894—1942) — российский поэт-примитивист, член гумилевского третьего «Цеха поэтов» (1921—1923).

В литературе 
Вымышленный персонаж Иван Ауслендер — главный герой романа Германа Садулаева «Иван Ауслендер: роман на пальмовых листьях» (2017).

См. также 
 Ausländer (песня Rammstein)